Sezóna 2011/2012 byla 37. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Brynäs IF.

Základní část

Play off 
Pozn. Nejlépe umístěné týmy po základní části si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a měl na výběr z týmů na 5. až 8. pozici, po něm volil druhý tým, atd.

Čtvrtfinále 
 Luleå HF - AIK Ishockey 1:4 na zápasy (6:3, 2:4, 2:3, 1:4, 0:3)
 Skellefteå AIK - MODO Hockey 4:2 na zápasy (3:2, 4:0, 2:3 P, 0:1 P, 2:1, 2:1)
 HV71 - Färjestads BK 2:4 na zápasy (1:4, 1:3, 4:3 P, 5:3, 3:5, 0:2)
 Brynäs IF - Frölunda HC 4:2 na zápasy (3:1, 1:2, 4:3 P, 5:0, 1:2, 4:3 P)

Semifinále 
 Skellefteå AIK - AIK Ishockey 4:3 na zápasy (1:4, 5:4 P, 5:1, 3:5, 8:2, 1:2, 5:3)
 Brynäs IF - Färjestads BK 4:1 na zápasy (2:3 P, 4:2, 4:2, 3:0, 4:2)

Finále 
 Skellefteå AIK - Brynäs IF 2:4 na zápasy (3:6, 2:3 P, 0:1, 4:3 P, 3:2, 0:2)

Kvalserien (baráž) 
Kvalserien se zúčastnilo šest týmů: poslední dva celky Elitserien, nejlepší tři týmy po základní části HockeyAllsvenskan 2011/2012 a vítěz Förkvalserien (tj. předkola baráže, kterého se zúčastnil 4. až 7. tým základní části Hockeyallsvenskan). Týmy se utkaly dvoukolově každý s každým.

██Nominovali se do Elitserien 2012/2013

██Hráli v HockeyAllsvenskan 2012/2013

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012
2011/2012
Sport ve Švédsku v roce 2011
Sport ve Švédsku v roce 2012